Yoshiaki Takagi (Japans: 高木 善朗, Takagi Yoshiaki) (Yokohama, 9 december 1992) is een Japanse betaald voetballer die als aanvallende middenvelder speelt. Hij tekende in juni 2011 een vijfjarig contract bij FC Utrecht, dat hem overnam van Tokyo Verdy. Voor hij in 2005 in de jeugdopleiding van Tokyo Verdy kwam, speelde hij bij Azamino FC.

Op 4 december 2011 debuteerde hij voor Utrecht als basisspeler in de thuiswedstrijd tegen FC Twente. Vanaf de zomer van 2015 tot medio speelde hij bij Tokyo Verdy, uitgeleend van Shimizu S-Pulse. In 2017 contracteerde Tokyo Verdy hem weer.

Takagi was Japans jeugdinternational.

Statistieken

Club 

1Omvat ook Emperor's Cup.

bijgewerkt tot 11 mei 2021

Japans voetballer